Termin SEO ima više značenja:
 SEO optimizacija veb sajta
 Oznaka za Aerodrom Segvela u Obali Slonovače